El término medialuna puede hacer referencia a:

 Medialuna (panificado), en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, un panificado dulce elaborado para comer en el desayuno o la merienda, también llamado croissant.

 Medialuna (gimnasia), en Argentina y Uruguay, una pequeña acrobacia también llamada Cartwheel, aú, o voltereta lateral.

 Medialuna (infraestructura deportiva), en Chile, infraestructura deportiva de rodeo.
 Media Luna, una gran región al oriente de Bolivia.